Іреніуш Палінскі (народився 13 травня 1932 р. В Нужеві, помер 9 липня 2006 р. У Варшаві) - польський штангіст, дворазовий олімпійський призер.
 Павло Палінскі, Павло Палінський (1979 р. У Варшаві) - польський письменник, що спеціалізується на фантазії. 
 Єжи Палінскі, Єжи Палінський (народився 22 квітня 1955 року в місті Битом-Лагевники) - польський католицький священик, прелат, доктор богослов'я.
 Альфред Палінскі, Альфред Палінський (народився 26 лютого 1928 року в Хелмзі, помер у 2004 році в Хелмзі) - польський боксер, призер чемпіонату Європи. 

Польські прізвища